Die Liste der größten Kohlekraftwerke der Erde führt nachfolgend alle Kohlekraftwerke (inklusive Braunkohle-betriebene) auf, welche mehr als  produzieren und aktuell in Betrieb oder im Bau sind. Falls ein Kraftwerk mehr als nur Kohle verbrennt, ist nur diejenige Leistung gelistet, welche über die Verbrennung von Kohle entsteht. Kraftwerke, welche weniger als  produzieren oder welche noch nicht im Bau sind, werden hier nicht gelistet.

Kohlekraftwerke

Siehe auch 
 Liste von Kraftwerken in der Europäischen Union mit der höchsten Kohlenstoffdioxidemission
 Liste der größten Wasserkraftwerke der Erde
 Liste der größten Kernenergieanlagen

Weblinks

Einzelnachweise 

Kohle
Kraftwerk
Kohlekraftwerk